Бухово — деревня в Россонском районе Витебской области Беларуси. Относится к Краснопольскому сельсовету, ранее входила в Заборский сельсовет, упразднённый в 2004 году.

Бухово располагается на берегах реки Дрисса, притока Западной Двины, неподалёку от озера Буза. С районным центром деревню связывает автобусный маршрут.

Примечания

Ссылки 
 Фото деревни на Foto-planeta.com 

Населённые пункты Россонского района